
Termin -{DMSO}- ima više značenja.

 Dimetil sulfoksid‎‎, rastvarač
 Biro za odbrambeno modelovanje i simulaciju, () državna organizacije u SAD-u.